Die COVID-19-Pandemie in Äquatorialguinea tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 14. März 2020 wurde der erste COVID-19-Fall in Äquatorialguinea bestätigt. In den WHO-Situationsberichten tauchte dieser Fall erstmals am 15. März 2020 auf.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Äquatorialguinea wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Aquatorialguinea
Gesundheit (Äquatorialguinea)
Geschichte (Äquatorialguinea)